Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1936 () прошёл в Амстердаме. Участвовало в круговом турнире 12 участников.

Призёры 
 — Кес Келлер

 — Вим Рюстенбург

 — Йохан Вос

Ход турнира 
Действующий чемпион Йохан Вос проиграл две партии двум экс-чемпионам страны Рою Келлеру и Виму Рюстенбургу и стал третьимс 13 очками. 1-2 место с 16 очками закончили турнир Кес Келлер и Вим Рюстенбург. Чтобы определить, кто станет чемпионом Голландии, был организован дополнительный матч. Его выиграл Келлер со счетом 5-1. Это его третий национальный титул.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

Спорт в Нидерландах в 1936 году
1936 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме